El nombre Fernando Cruz puede referirse a:
 Fernando Cruz Isidoro (Sevilla, 1965), historiador del arte español.
 Fernando Cruz Calvo (Madrid, 1981), torero español.
 Fernando Cruz (Lisboa, 1940), futbolista portugués.